Фран може да се односи на:

 Фран (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Фран (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Фран (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Фран Ален, француска научница
 Фран Лотка, чешки композитор
 Фран Шбил, словеначки песник